

Persone
Alexandre-Denis Abel de Pujol – pittore francese 
Emilio Pujol – chitarrista e compositore spagnolo
Grégory Pujol – calciatore francese
Isidre Esteve Pujol – pilota motociclistico spagnolo
Joan Pau Pujol – compositore spagnolo
Joan Pujol García – agente segreto spagnolo
Jordi Pujol i Soley – politico spagnolo
Joseph Pujol – uomo dello spettacolo francese
Marc Pujol – calciatore andorrano
Máximo Diego Pujol – compositore e chitarrista argentino
Pierre Pujol – pallavolista francese

Altro
90944 Pujol – asteroide della fascia principale

Pagine correlate 
Juan Pujol